Єпіфанцев Володимир Георгійович ( 8 вересня 1971, Москва) — російський кіно- та телеактор.

Фільмографія

Кіно

Телебачення

Посилання 
 Профіль на сайті kinopoisk.ru  

Уродженці Москви
Випускники театрального інституту імені Б. Щукіна
Російські актори
Російські актори озвучування
Російські кінорежисери
Російські театральні режисери
Кліпмейкери
Випускники Школи-студії МХАТ